Andalgalá kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Andalgalá, kommun, Catamarca, 
 Andalgalá (kommunhuvudort i Argentina), Catamarca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar